Ста́рович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Старович, Милица (род. 1988) — сербская гребчиха-байдарочница;
 Старович, Саша (род. 1988) — сербский волейболист.
 Лев-Старович, Збигнев (род. 1943) — польский психиатр, автор множества популярных книг о сексе.

См. также 
 Старовичи — село, входит в Иванковский район Киевской области Украины.